

Informatica
 Kross – framework di scripting per KDE 4

Persone
 David Kross – attore tedesco
 Gustav Kross – pianista russo
 Jaan Kross – scrittore estone
 Kayden Kross – attrice pornografica e regista pornografica statunitense
 Karrion Kross – wrestler statunitense

Pagine correlate
 Cross